Archer Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Archer Mountain (Idaho)
 Archer Mountain (Virginia)
 Archer Mountain (Washington)